Мутабор (лат. «изменюсь, превращусь») — форма глагола muto () в первом лице, единственном числе, будущем времени, пассивном залоге (буду изменён/превращён).
 в сказке Вильгельма Гауфа «» — заклинание, превращающее людей в животных и обратно (см. также «Калиф-аист»)
 в романе Виктора Пелевина «Любовь к трём цукербринам» — приложение «Клоун» переноса вида одного выбранного объекта виртуальности на другой
 Mutabor — российский рэп-исполнитель, музыкант и диджей, бывший участник скандального хип-хоп-трио «Мальчишник» и альтернативной группы «Дубовый Гай»
 музыкальный альбом Алины Орловой
 название биокорпорации в цикле романов «Анклавы», основанном Вадимом Пановым

Примечания